Hauze (en francès i oficialment Haux) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Laguinge-Restoue al nord, Montori al nord-est, Lanne-en-Barétous a l'est, Ligi-Atherei a l'oest i Urdatx-Santa-Grazi al sud

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa